Diástole puede referirse a:

 Diástole como la fase del funcional en la cual el músculo cardíaco se relaja y dilata, y el corazón se llena de sangre, véase ciclo cardíaco. 
 Diástole (figura literaria) (o éctasis).